Hampshire County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Hampshire County (Massachusetts)
 Hampshire County (Západní Virginie)